Змагання з плавання на дистанції 200 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2022 відбулися 14 серпня (попередні запливи і півфінали) та 15 серпня (фінал).

Рекорди 
На час проведення змагань рекорди були такими:

На цих змаганнях були встановлені такі рекорди.

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Фінал

Примітки 

200 метрів вільним стилем (чоловіки)